Francisco Fernández de Capillas (1607-1648) – sacerdote domenicano spagnolo
Francisco Fernández de la Cueva, VIII duca di Alburquerque (1619-1676) – ufficiale militare spagnolo e viceré della Nuova Spagna
Francisco Fernández de la Cueva (1655-1733) – viceré della Nuova Spagna
Francisco Fernández Rodríguez noto come Gallego (1944-) – ex calciatore spagnolo
Francisco Fernández Ochoa (1950-2006) – sciatore alpino spagnolo
Francisco Fernández Torrejón (1975-) – calciatore cileno
Francisco Javier Fernández meglio noto come Paquillo Fernández (1977-) – atleta spagnolo